Garofalo puede hacer referencia a:

Personas
 Agostino Garofalo (n. 1984), futbolista italiano.
 Carlo Garofalo (f.1688-1705), pintor barroco
 Carlo Giorgio Garofalo (1886-1962), compositor y organista italiano.
 Benvenuto Tisi da Garofalo (1481–1559), conocido como Il Garofalo, pintor italiano.
 Janeane Garofalo (n. 1964), actriz norteamericana.
 Raffaele Garofalo (1851–1934), jurista y criminólo italiano.
 Vincenzo Garofalo (n. 1982), ciclista italiano.

Empresas
Pastificio Lucio Garofalo, fabricante de pasta italiano